Тепекоакуилко де Трухано има више значења:

 Општина Тепекоакуилко де Трухано (Гереро), општина у савезној држави Гереро у Мексику
 Тепекоакуилко де Трухано (Тепекоакуилко де Трухано, Гереро), насеље у савезној држави Гереро у Мексику